Каяли може да се отнася за:

 Кангалич или Каяли, на гръцки Врахия, село в дем Делта, Гърция;
 Каяли, на гръцки Литотопос, село в дем Долна Джумая (Ираклия), Гърция.